Гуна:

 Гуна — санскритский термин, одна из категорий индуистской философии санкхья.
 Гуна — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Гуна — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Гуна, Рудольф (род. 1980) — словацкий хоккеист, левый нападающий.